Чемпионат Украины по футболу 1992 года среди женских команд. Высшая лига () — 1-ый Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 18 апреля, а завершился 3 октября 1992 года. Победительницей дебютного чемпионата Украины стала киевская команда «Динамо».

Участники 
В чемпионате в 1992 году принимали участие 10 команд.

Турнирная таблица 

Очки начислялись следующим образом: 2 очка — за победу, 1 очко — за ничью, 0 очков — за поражение.

Результаты матчей

Ссылки 
 ФК «Дончанка» Донецк - Архив

1992
Футбол на Украине в 1992 году
1992 год в женском футболе